Cikada kan syfta på:
 Cikada – en individ i insektsfamiljen cikador
 Cikada (bok) – en  diktsamling av Harry Martinson
 Cikada (musikgrupp)